Аста́шенко — українське прізвище, походить від імені Остафій (спорідненими є Євстахій, Євстафій і Стахій), зменшуване Осташ, також Остап, Остан, Стаф.

Носії 
 Асташенко Каспар Янович (* 1975 — †2012) — латвійський хокеїст, захисник.

Див. також 
 Осташко
 Осташ
 Осташенко
 Остащенко
 Остащук
 Астапенко
 Остафійчук
 Остапенко
 Остапчук
 Остап'юк
 Остап'як
 Остапович

Прізвища на -енко